Eisenschneider bezeichnet einen heute ausgestorbenen künstlerischen Beruf, der aus weichem, härtbaren Eisen z. B. die Stempel zum Prägen von Münzen oder auch filigrane Griffe für Brieföffner, Messer etc. herstellte.

 Eisenschneider ist eine frühere Bezeichnung für einen Medailleur, Münzgraveur oder Stempelschneider.

Personen mit dem Familiennamen Eisenschneider:

 Paul Eisenschneider (1901–1944), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer 
 Elvira Eisenschneider (1924–1944), deutsche Widerstandskämpferin und sowjetische Partisanin

Schiffe mit dem Namen Eisenschneider:

 Paul Eisenschneider (Schiff 1964), ein Flugkörperschnellboot der Volksmarine aus dem Projekt 205 (Osa-Klasse), Bau-Nummer 205/06, Kennzeichen 713
 Paul Eisenschneider (Schiff 1986), ein Raketenschnellboot der Volksmarine Dienstnummer VM 574 (Tarantul-Klasse)
 Elvira Eisenschneider (Schiff), ein Fischereiversorgungsschiff mit der Kennnummer ROS 404, das vom 30. September 1966 bis Mai 1987 im Einsatz war